Лафатер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Лафатер, Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, богослов и поэт.
 Лафатер, Ханс (1885—1969) — швейцарский композитор и музыкальный педагог.